

События 

 1377—1399 — Король Англии Ричард II (1367—1400)
 Спикером Палаты английской общин был назначен Томас Хангерфорд, ставший таким образом первым в истории председателем парламента.
 1377—1424 — Герцог Штирии и Каринтии Эрнст.
 Возвращение папы в Италию после пребывания в Авиньоне.
 2 августа русские войска в битве у реки Пьяны потерпели сокрушительное поражение от татарского войска царевича Арапши.
 Поход царевича Арапши (Араб-шаха) на Нижний Новгород и разрушение города.
 1377—1401 — Великий князь Литовский Ягайло, сын Ольгерда.
 Бан Боснии Стефан Твртко провозглашает себя королём.
 1377—1391 — Король Боснии Стефан Твртко. Присоединение Герцеговины.
 1377—1388 — Король Вьетнама Чан Де Хиен.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1377 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1377 году
 18 мая — преставился келейник святителя Алексия Московского и основатель Владычнего монастыря преподобный Варлаам Серпуховской, с которым связаны явления чудотворных икон Богородицы «Введение во Святая Святых» и «Неупиваемая Чаша».
 2 августа — Иван Дмитриевич — суздальско-нижегородский княжич, сын Димитрия Константиновича, великого князя нижегородского; погиб в сражение на реке Пьяне

См. также

Примечания